Martin Jiranek bzw. Martin Jiránek ist der Name folgender Personen:

* Martin Jiranek (Eishockeyspieler) (* 1969), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Martin Jiránek (* 1979), tschechischer Fußballspieler